Re: Аквариум — трибьют-проект, посвящённый 40-летнему юбилею группы «Аквариум», организованный в 2012 году Lenta.ru и Kroogi.com при поддержке Нашего радио. Участие в проекте мог принять любой коллектив, приславший кавер-версию песни группы «Аквариум» на один из сайтов-организаторов.

В проекте приняли многие известные коллективы, такие как Ленинград, Сплин, Несчастный случай, Мумий-тролль, Сурганова и оркестр, КняZZ, Курара, Чичерина, Сансара, Смысловые галлюцинации, Глеб Самойлоff and The Matrixx, Маша и Медведи, Конец фильма, Lumen, Гарик Сукачев, Animal ДжаZ, Торба-на-Круче, Технология, Чёрный Обелиск, МЭD DОГ, СЛОТ, Найк Борзов, Ночные Снайперы, Billy's Band, Би-2, Ю-Питер, Mujuice, АлоэВера, Оргия Праведников.

Также в трибьют вошли запись песни «Электрический пёс» 2003 года Гражданской Обороны и песня «Сокол» в исполнении Московского Синодального хора.

Всего на сайте Lenta.ru, посвященном проекту, опубликовано 134 трека.

Трек-лист

Награды 
 Звуки.Ру — «МЕДИА-ПРОЕКТ года»
 Премия «Чартова дюжина» — «Интернет-СМИ года» («Лента.ру» за проект «Re: Аквариум»)
 Премия «Степной волк» — Победитель в номинации «Интернет»

Примечания

Ссылки 
 
 Трибьют Аквариума 2012 года
 

Аквариум
Трибьют-альбомы
Рунет